Льдинка — уменьшительное от «льдина»:

 Льдинка — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Льдинка — остров архипелага Северная Земля.

 «Льдинка» — каток в Киеве.
 «Льдинка» — хоккейная школа в Киеве.
 «Льдинка» — хоккейный клуб в Киеве.
 «Льдинка» — музыкальный альбом Ларисы Долиной 1993 года.